Jänis kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jänis (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Jänis (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar